Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1979/80 war die zweite Oberligaspielzeit.

Die Amateure vom VfB Stuttgart sicherten sich als Neuling mit sieben Punkten Vorsprung vor dem VfB Eppingen die Meisterschaft. Die Stuttgarter qualifizierten sich für die deutsche Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft den Titel durch einen Sieg im Finale gegen den FC Augsburg gewann. Vizemeister Eppingen stieg der in die 2. Bundesliga auf, da Zweitvertretungen nicht in den bezahlten Fußball aufstiegsberechtigt waren.

In die untergeordneten Ligen stiegen der SV Kuppenheim, der FC 08 Villingen und der erst im Vorjahr aus der Verbandsliga aufgestiegene VFB Gaggenau ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der SV Neckargerach aus der Verbandsliga Baden, der SC Pfullendorf aus der Verbandsliga Südbaden sowie der VfR Aalen aus der Verbandsliga Württemberg, als jeweiliger Staffelmeister direkt auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der SSV Reutlingen 05 aus der Verbandsliga Württemberg.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Aufsteiger aus der Verbandsliga 
Die drei Verbandsligameister SV Neckargerach, SC Pfullendorf und der VfR Aalen stiegen direkt in die Oberliga auf. Den letzten Aufstiegsplatz spielten die Verbandsligavizemeister aus. Hierbei setzte sich der SSV Reutlingen 05 gegen den FV Lauda durch, der zuvor den SV Hausach bezwungen hatte.

1. Runde

|}

2. Runde

|}

Baden-Württemberg-Meister

Literatur 

1980
Fußballsaison 1979/80